CYP kan syfta på:

 CYP – en valuta som användes i Cypern till 2008, se cypriotiskt pund
 CYP – landskod i ISO 3166-1 för Cypern  
 CYP – en grupp av järnproteiner i bakterier, arkéer och eukaryoter, se cytokrom P450
 CYP – IATA:s kod för en flygplats i Calbayog City, Filippinerna, se Calbayog Airport